

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Grover – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
Grover – città della Contea di Weld, Colorado
Grover – città della Contea di Marinette, Wisconsin
Grover – città della Contea di Taylor, Wisconsin
Grover – census-designated place della Contea di Lincoln, Wyoming

Personaggi 
Grover, personaggio di Sesamo apriti
Grover Underwood personaggio della serie letteraria Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ideata da Rick Riordan

Altro 
Grover, tipo di rondella